Arcanjo ist der Familienname folgender Personen:
 Geisa Arcanjo (* 1991), brasilianische Leichtathletin
 Miguel Arcanjo (* 1932), portugiesischer Fußballspieler
 Telmo Arcanjo (* 2000), kapverdischer Fußballspieler